Barbara Fialho (Minas Gerais, 1987. december 21. –) brazil modell és énekes. 2012 óta minden évben fellépett a Victoria’s Secret divatbemutatóján. 2014 óta a színész Enrique Murciano felesége.

Jegyzetek

Források 
Adatlapja

1987-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil nők
Brazil énekesek
Élő személyek
Brazil modellek